William Russell, I barone Russell di Thornhaugh (m. 1613) – nobile inglese, Lord deputato d'Irlanda
 William Russell, noto come Lord Russell (1639 - 1683) – politico britannico, rappresentante di Bedfordshire, così come per Hampshire
 Lord William Russell (1767 – 1840) – politico britannico, membro del Parlamento per i collegi di Surrey e Tavistock
 William Russell (1798 – 1850) – politico britannico 
 William E. Russell (1857 – 1896) – politico statunitense, governatore del Massachusetts 
 William Russell, nato William F. Lerche (1884 – 1929) – attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 William Russell (n. 1924) – attore britannico
 William Russell (n. 1965) – banchiere e politico britannico, Lord sindaco di Londra (2019-2021)